Стерх:

 Стерх — вид журавлей, обитающий в северных районах России
 Стерх — космический аппарат
 Стерх — псковская газета
 Стерх — песня рок-группы «Алиса».
 Стерх-БМ — белорусский беспилотный летательный аппарат.